Навро́цкий — фамилия. Известные носители:

 
 Навроцкий, Василий Корнеевич (1897—1975) — советский гигиенист, академик АМН СССР, заслуженный деятель науки УССР.
 Навроцкий, Владимир Владимирович (1928—2014)
 Навроцкий, Владимир Михайлович (1847—1882) — украинский экономист, статистик и публицист.
 
 Навроцкий, Григорий Николаевич (1838—1907) — русский общественный деятель и политик, член III Государственной думы от Полтавской губернии.
 Навроцкий, Даниил Гаврилович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 1608; 26 ноября 1804.
 
 
 
 Навроцкий, Сигизмунд Францевич (1903—1976) — режиссёр, сценарист.
 Навроцкий, Станислав (1927—2021) — польский почвовед, иностранный член РАН.
 Навроцкий, Степан Степанович — Георгиевский кавалер; капитан; № 5895; 1 декабря 1838.
 Навроцкий, Степан (1922—1944) — украинский стигматик.
 Навроцкий, Феликс Феликсович (1837—1902) — русский учёный, врач-физиолог.
 Навроцкий, Юрий (Юзари; род. 1991) — белорусский певец, композитор, продюсер.

См. также 
 Навроцкие — дворянский род